Sauklinge heißen bachdurchflossenen Schluchten, sogenannte Klingen, in Baden-Württemberg:

 Sauklinge (Sulm), rechte Waldbachklinge zur oberen Sulm nach dem Bleichsee, Stadt Löwenstein, Landkreis Heilbronn
 Sauklinge, Waldklinge des Sauklingenbachs, rechter Zufluss der obersten Fischach im Einkornwald, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall
 Sauklinge (Kocher), rechte Bachklinge zum Kochers vor Morsbach, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis

Siehe auch:
 Sauklingenbach
 Säuklinge